Zkratka AWD má více významů:

Skupina AWD – Německá společnost zabývající se finančním poradenstvím
All Wheel Drive – Způsob pohonu automobilů